Ла-Бриг, Ла-Бріґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 200 км на північний схід від Марселя, 50 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 275 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 507,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Ла-Бриг 
 Ла-Бриг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Бриг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи